Lichtspiel steht für:
 Lichtspiel / Kinemathek Bern, Kinemathek in Bern
 Film, Produkt bewegter Bilder mittels Foto-, Kamera- und Tontechnik

Siehe auch: